Liste der Monuments historiques in Lachapelle steht für:

 Liste der Monuments historiques in Lachapelle-aux-Pots
 Liste der Monuments historiques in Lachapelle-sous-Chaux
 Liste der Monuments historiques in Lachapelle-sous-Gerberoy
 Liste der Monuments historiques in Lachapelle-sous-Rougemont

Siehe auch:

 Liste der Monuments historiques in La Chapelle